11β-hydroxystéroïde déshydrogénase ou 11β-HSD peut être de deux types :
 11β-hydroxystéroïde déshydrogénase (type 1) ou 11β-HSD1 ;
 11β-hydroxystéroïde déshydrogénase (type 2) ou 11β-HSD2.

Homonymie en biologie